Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Объединёнными Арабскими Эмиратами были установлены 1 октября 1992 года.
Посольство РК в ОАЭ открылось в сентябре 2006 года. 
Генеральное консульство РК в г. Дубай функционирует с 1997 года. 
С октября 2013 г. Чрезвычайным и полномочным послом РК в ОАЭ является М. Менилбеков.
Посольство ОАЭ в г. Астане действует с октября 2005 года. 
С 27 декабря 2016 г. Чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РК является Мухаммед Султан Иса аль-Джабер.

История отношений 
Отношения между Казахстаном и ОАЭ развиваются в атмосфере взаимного понимания и доверия. Это подкрепляется позитивной динамикой контактов на высшем и высоком уровнях.

Прочный фундамент двусторонних отношений был заложен в результате официальных и рабочих визитов президента РК Н. А. Назарбаева в ОАЭ (1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 гг.), а также ответного официального визита президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в РК в 2008 году, и его частных визитов в 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 и 2013 гг.

В рамках официального визита в ОАЭ 16-17 марта 2009 г. президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян вручил президенту РК Н. А. Назарбаеву высшую награду ОАЭ — «Орден Заида» за особые заслуги в деле развития двусторонних отношений. В свою очередь, глава государства наградил президента ОАЭ высшей наградой Республики Казахстан — орденом «Алтын Қыран».

В ходе указанного визита также был проведён первый раунд политических консультаций, по итогам которых был подписан Меморандум о политических консультациях между министерствами иностранных дел РК и ОАЭ. 
12 мая 2010 г. в Астане и 28 ноября 2011 г. в Абу-Даби были проведены второй и третий раунды политических консультаций. 
В ходе заседаний стороны отметили практическое совпадение позиций по основным глобальным и региональным вопросам.

Состоявшийся в период 28-30 октября 2014 г. рабочий визит президента Н. А. Назарбаева в ОАЭ стал новым прорывным этапом в развитии казахско-эмиратских отношений. 
В соответствии с программой визита, 28 октября 2014 г. в г. Дубай глава государства принял участие в работе 10-го заседания Всемирного исламского экономического форума, по итогам которого состоялась церемония награждения президента Казахстана Н. А. Назарбаева премией «Глобальный лидер по исламским финансам» Global Islamic Finance Awards (GIFA). 
В церемонии награждения принял участие вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

30 октября 2014 г. глава государства провёл переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. 
В ходе переговоров были рассмотрены приоритетные вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Начало 2017 года было ознаменовано третьим официальным визитом президента Н. А. Назарбаева в ОАЭ. 
В ходе состоявшейся 15-16 января 2017 года поездки, помимо участия президента РК в протокольных мероприятиях, в том числе официальной встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также участия в церемонии открытия X юбилейного Всемирного Саммита «Энергия будущего» и вручении премии «Zayed Future Energy Prize», прошедшие с участием высших государственных лиц ОАЭ, глав государств и правительств других стран, в ходе визита также состоялась встреча главы государства с представителями бизнес-элиты ОАЭ, в том числе входящих в список «Forbes Global 2000».

Кроме того, в ходе визита президент Н. А. Назарбаев также посетил свободную финансовую зону Abu Dhabi Global Market.
На прошедшей 30 января 2017 года в Алма-Ате официальной Церемонии открытия Зимней Универсиады-2017, в качестве почётного гостя участие принял заместитель премьер-министра ОАЭ, министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян.

Кроме того, 7 февраля 2017 года в Абу-Даби шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян принял казахскую делегацию во главе с президентом компании АО «Казахстанские железные дороги» Канатом Алпысбаевым. 
В ходе встречи были обсуждены ряд инфраструктурных проектов, представляющих взаимный интерес.

Дальнейшему укреплению дружеских отношений между двумя странами способствовал рабочий визит премьер-министра Республики Казахстан К. Масимова в Объединённые Арабские Эмираты, который состоялся 28-29 сентября 2014 года.
В ходе визита главу правительства сопровождали министр по инвестициям и развитию А. Исекешев, министр сельского хозяйства А. Мамытбеков, заместитель министра иностранных дел А. Мусинов, председатель правления АО "НУХ «Байтерек» К. Бишимбаев, Ответственный секретарь Министерства юстиции М. Бекетаев, заместитель председателя правления АО "ФНБ «Самрук-Казына» Д. Ердебай, председатель Совета директоров холдинга «SAT&Company» К. Ракишев, председатель Совета директоров корпорации «Ордабасы» Д. Идрисов, Генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны А. Курмангалиев.
Состоялись встречи премьер-министра К. Масимова с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и заместителем премьер-министра ОАЭ — министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.
Премьер-министр РК К. Масимов также провёл ряд встреч с руководителями инвестиционных компаний, работающих в Казахстане. В частности, принял председателя правления «Aldar Properties» Абубакра Седдика аль-Хури, который проинформировал о ходе строительства многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» в Астане.
На встрече с председателем Совета директоров «аль-Хиляль Банк» Ахмедом Аттиком аль-Мазруи обсуждались конкретные практические шаги по углублению двустороннего сотрудничества в сфере исламского финансирования и расширения деятельности в Казахстане совместного фонда прямых инвестиций «Falah Growth Fund». Стороны договорились, что «Falah Growth Fund» подпишет Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства с АО "Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Кроме того, рассмотрено предложение об оказании содействия фонду «Falah Growth Fund» в вопросах приватизации ряда энергетических активов РК в рамках Государственной программы приватизации, в том числе АО «Алматинские электрические станции», АО «Алатауская энергетическая компания», АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания».

Следующий рабочий визит премьер-министра РК К. Масимова в ОАЭ состоялся в период 9-11 мая 2015 г. В состав казахской делегации вошли председатель Национального банка К. Келимбетов, министр национальной экономики Е. Досаев, заместитель министра иностранных дел А. Мусинов, Судья Верховного суда У. Сулейменова и председатель Судебной коллегии по административным и гражданским делам Южно-Казахстанской области М. Балкен.
В рамках визита состоялась встреча с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахаяном. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также были обсуждены актуальные проблемы региональной и международной обстановки.
Во время встречи с заместителем премьер-министра — министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, отметив при этом, укрепившееся взаимодействие между двумя странами. В рамках визита премьер-министр РК провёл переговоры с Генеральным исполнительным директором эмиратской компании «Мубадала» Халдуном аль-Мубараком, посетил офис Исламского банка «аль-Хиляль» и подробно ознакомился с его работой.

11 мая 2015 г. премьер-министр РК К. Масимов встретился с председателем Агентства гражданской авиации Дубая, президентом авиакомпании «Emirates», председателем Высшего комитета по организации международной выставки «ЭКСПО-2020» шейхом Ахмедом бен Саидом Аль Мактумом. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, а также в области гражданской авиации.
Эмираты активно поддерживают основные внешнеполитические инициативы Казахстана, включая проведение международной выставки «Astana EXPO-2017», создание Исламской организации по продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане, создание Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана, созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Кроме того, Эмираты поддержали кандидатуру Казахстана в состав непостоянных членов СБ ООН на 2017-18 годы в ходе второго раунда голосования.
Эмираты также являются активным участником Астанинского экономического форума. Так, в работе IX АЭФ 25-26 мая 2016 г. приняла участие солидная бизнес-делегация ОАЭ, в состав которой вошли председатель Совета директоров «DP World» Султан Ахмед бен Сулайм, Главный исполнительный директор Дубайского международного финансового центра Ариф Мухаммед Хади Амири, заместитель ответственного секретаря Министерства экономики ОАЭ Хамид бен Бутти аль-Мухейри, вице-президент ТПП Дубая по международному сотрудничеству Хасан аль-Хашими, председатель совета директоров «Al Nasser Holdings» Абдулла Нассер аль-Мансури, директор по развитию бизнес проектов компании «Al Nowais Holding» Хуссейн аль-Матар и ряд других.

29 мая — 1 июня 2016 г. состоялся первый визит председателя Федерального национального меджлиса ОАЭ Амаль аль-Кубейси в регион Средней Азии в рамках участия в международной конференции «Религии против терроризма». В ходе визита проведены двусторонние встречи с госсекретарём РК Г. Абдыкаликовой, председателем Сената Парламента РК К. Токаевым и председателем Мажилиса Парламента РК Б. Измухамбетовым. Кроме того, в рамках визита Амаль аль-Кубейси выступила с лекцией в Евразийском Национальном университете имени Л. Н. Гумилёва, по завершении которой ей было присвоено звание Почётного профессора Университета с вручением соответствующего диплома.
29-30 мая 2016 года состоялся визит в РК делегации Космического агентства ОАЭ во главе с председателем Халифой Мухаммедом Тани ар-Румейси, по итогам которого между Аэрокосмическим комитетом МИР РК и Космическим агентством ОАЭ был подписан Меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Новый импульс развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах придал состоявшийся 31 мая — 2 июня 2016 года первый визит начальника Генерального штаба Вооружённых Сил ОАЭ Хамада Мухаммеда Тани аль-Румейси в Казахстан с целью участия в 4-й Международной выставке вооружений и военной техники «KADEX-2016». В рамках указанного визита прошли встречи с премьер-министром РК К. Масимовым, министром обороны РК Тасмагамбетовым и Первым заместителем министра обороны РК — начальником Генерального штаба РК С. Жасузаковым.
Наши страны эффективно взаимодействуют на многосторонних площадках, в том числе по линии ООН, ОИС, СВМДА, тесно координируют свои действия по урегулированию актуальных международных проблем. В августе 2008 г. ОАЭ стали полноправным членом СВМДА. Министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян участвовал в третьем саммите СВМДА (8 июня 2010 г., г. Стамбул). Государственный министр Рим Ибрахим аль-Хашими участвовала в четвёртом саммите СВМДА, который состоялся 20-21 мая 2014 г. в Шанхае. 16-18 ноября 2013 г. Министр иностранных дел РК Е. Идрисов принял участие в международном форуме «Сир Бени Яс» в ОАЭ.

Договорно-правовая база 
В настоящее время между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база, насчитывающая более 80 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. С учётом запланированного на 22 мая 2017 года официального визита министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахаяна, к подписанию готовится новый пакет межправительственных и межведомственных соглашений.

Послы Казахстана в ОАЭ

Послы ОАЭ в Казахстане

Примечания

Ссылки 
 Посольство РК в ОАЭ

Казахстан
ОАЭ